Изатоевый ангидрид представляет собой химическое соединение из группы азотно-кислородных гетероциклов с кетогруппой.

Реакции 
Гидролиз даёт углекислый газ и антраниловую кислоту. Алкоголиз протекает аналогично, давая эфир:

 C 6 H 4 C 2 O 3 NH + ROH → C 6 H 4 (CO 2 R) (NH 2) + CO 2

Амины также влияют на раскрытие кольца. Активные соединения и метиленовых карбанионы заменить кислород, давая гидроксильные хинолинон производные. Депротонирование с последующим алкилированием даёт N-замещённые производные. Азид натрия даёт бензимидазолон через изоцианат. Изатоевый ангидрид используется в качестве вспенивающего агента в полимерной промышленности, поскольку он выделяет двуокись углерода.

Изатоевый ангидрид может быть получен путем пропускания фосгена в раствор антраниловой кислоты в водной соляной кислоте. Этот синтез был впервые выполнен в 1899 году  на основе открытий в области синтеза .

Свойства 
Изатоевый ангидрид представляет собой горючее чувствительное к влаге бежевое твёрдое вещество без запаха, которое очень слабо растворяется в воде. Разлагается при нагревании выше 350 ° С. .

Применение 

Изатный ангидрид является промежуточным продуктом для различных применений. Он используется в покрытиях и служит исходным материалом для агроактивных ингредиентов..

Рекомендации 

Ангидриды карбоновых кислот